Ско́рость детона́ции — скорость распространения детонационной волны по заряду взрывчатого вещества (ВВ). Скорость детонации определяется составом и состоянием заряда, условиями взрывания. При одинаковых условиях скорость детонации постоянна и её значение — максимально возможное при этих условиях. Такое свойство делает скорость детонации одной из важнейших характеристик взрывчатых веществ.

Методы определения подразделяют на две группы:
 определение среднего значения на участке заряда
 метод Дотриша
 осциллографический метод
 непрерывное определение по длине участка заряда
 реостатный метод (измерение изменения сопротивления по длине участка заряда)
 фотографический метод в зарядах с прозрачной оболочкой
 осциллографический метод с датчиками переменного сопротивления
 радиоинтерферометрический метод (в основе лежит эффект Доплера) — измерение доплеровского сдвига частоты радиоволны сантиметрового или миллиметрового диапазона, отражаемой от детонационной волны
рефлектометрический метод (метод отраженных импульсов или локационный метод), основан на распространении импульсных сигналов

Минимальная скорость детонации для твердых (конденсированных) взрывчатых веществ 1,2 км/с. Обычная скорость детонации промышленных ВВ 2,5-6,5 км/с, а взрывчатых химических соединений 7-9 км/с.
Чем выше скорость детонации, тем выше давление детонации и эффективность действия взрыва.

Скорость детонации зависит от диаметра заряда ВВ, плотности заряжания, наличия оболочки, дисперсности частиц ВВ, критического диаметра заряда ВВ и ширины зоны химической реакции.

См. также 
 Горение
 Взрыв
 Детонация
 Температура взрыва
 Давление детонации

Горение
Химическая физика
Взрывчатые вещества
Волновая физика